Le théâtre de la République est un nom porté par plusieurs salles de spectacles, parmi lesquelles :
 le Théâtre-Français de Rouen de 1792 à 1838 ;
 le Théâtre des Variétés-Amusantes de 1792 à 1799 ;
 la salle Richelieu (Comédie-Française) de 1795 à 1799  ;
 le premier Alhambra de 1893 à 1899 ;
 le théâtre Lancry de 1947 à 1949.

Le théâtre de la République et des Arts est l'une des anciennes appellations de l'Opéra de Paris (1797-1802).